Il Carnevale di Follonica o Carnevale follonichese è una manifestazione che si svolge nella città di Follonica, in provincia di Grosseto.

Partecipano al Carnevale di Follonica i quartieri o rioni in cui è divisa la popolazione cittadina. Questi, durante l'anno, lavorano ciascuno su un carro allegorico, cercando di realizzarlo migliore degli altri. Il vincitore si aggiudica il premio per il miglior carro. Sono presenti anche i premi per la reginetta più bella, per la miglior sfilata a terra e vari premi minori.

La storia 
Il carnevale follonichese nasce nel 1910. Inizialmente erano organizzati soltanto veglioni e feste, ma a partire dagli anni venti vengono introdotti grandi carri trainati da cavalli. Questo tipo di carnevale continua anche durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Negli anni cinquanta il carnevale guadagna in popolarità e vivacità. I rioni che partecipano alle sfilate sono Centro, Chiesa, Zona Nuova, Senzuno e Noi del Golfo, carro non appartenente a un territorio definito. Il Carnevale follonichese si trasforma poi in Carnevale Maremmano, con carri provenienti da località della zona: Grosseto, Massa Marittima, Punta Ala, Castiglione della Pescaia, oltre alla stessa Follonica.

Nonostante gli anni sessanta rappresentino un significativo aumento della popolazione e dell'economia della città, dal 1962 non si svolge più il carnevale con i carri. Solo nel 1979 ritorna il Carnevale follonichese con i carri allegorici e le sfilate. A queste partecipano oltre a Centro, Zona Nuova, Senzuno e Chiesa i rappresentanti dei nuovi quartieri sorti negli "anni bui": 167 Ovest-Campi alti al mare, Cassarello, Capannino-San Luigi-Corti Nuove e Pratoranieri.

Nel 2017 la manifestazione festeggia ufficialmente i cinquant'anni di storia, anche con fuochi d'artificio sul mare (come avviene tradizionalmente a Follonica per Ferragosto) alla conclusione della terza sfilata.

Per la prima volta dopo 53 anni il carnevale di Follonica nell'edizioni 2021 e 2022 non hanno luogo a causa della pandemia da COVID-19, per poi riprendere nel 2023.

La cartapesta 
La cartapesta è un preparato essenzialmente composto da acqua, colla, gesso e carta; il procedimento di lavorazione parte dalla creazione di un modello in argilla. Con una colata di gesso su questo modello si ottiene il negativo del calco, all'interno del quale vengono applicate le strisce di carta che sono state precedentemente imbevute in un composto di acqua e colla. Grazie a questo materiale i carristi riescono a plasmare masse e volumi molto grandi e, grazie alla leggerezza delle forme vuote, il carro è una struttura semovente spettacolare. Le strisce vengono poi fatte aderire al calco, che ha poi bisogno di molte ore per l'asciugatura.

In seguito si stacca il lavoro di cartapesta e, dopo averlo levigato con carta vetrata, si procede alla decorazione con colori acrilici o a tempera, che vengono ricoperti da un'ulteriore vernice lucida di protezione.

Il simbolo del Carnevale 
Il logo del carnevale follonichese, che compare da tanti anni sui manifesti pubblicitari, è la maschera di Gigi del Golfo realizzata da Olando Carducci, pittore e costruttore di carri allegorici. Gigi del Golfo è realmente esistito, è il soprannome di Luigi Saragosa (1924-1985), promotore del carnevale e personaggio amato e conosciuto dai follonichesi.

Preparazione dei carri 
Durante l'anno, i rioni lavorano ciascuno sulla realizzazione di un carro in cartapesta, che presenta allegoricamente un tema liberamente scelto dal rione.
La costruzione del carro si effettua in capannoni della zona industriale di Follonica. Fino a pochi anni fa avveniva all'interno delle ex fonderie dell'area ex ILVA.

Nonostante per tanti anni tutti i partiti politici abbiano sempre inserito nei loro programmi elettorali la costruzione di una "Cittadella del Carnevale", ancora niente è stato fatto.

Le reginette e i bozzetti dei carri vengono svelati solo un paio di settimane prima dell'inizio del Carnevale.

Il percorso 
Fino al 2007 il Carnevale di Follonica si svolgeva nel centro cittadino, avendo come assi principali via Colombo e via Bicocchi, passando davanti a monumenti storici della città come il Cancello Magonale e il monumento agli eroi del Risorgimento (la "guglia"), tagliando anche per il corso della città, via Roma. Il percorso era di circa 1,2 km, tutti nel Rione Centro.

Dal 2008 la manifestazione è stata spostata e si svolge in parte sul lungomare viale Carducci e in parte tutto intorno al grattacielo cittadino, la Torre Azzurra, quasi a circondarla nelle strade di via Albereta, via Bicocchi e via Gorizia. Il percorso è di circa 870 metri, sempre nel Rione Centro. Il circuito è chiuso con ingresso a pagamento.

La manifestazione 
Contrariamente ad altre manifestazioni analoghe come il Carnevale di Viareggio, a Follonica tutte le sfilate si svolgono di domenica. Fino al 2017 le sfilate erano tre, dal 2018 sono quattro.

La seconda domenica viene proclamata la reginetta vincitrice, mentre bisogna attendere la fine della quarta domenica per conoscere il carro e la sfilata a terra vincitori. All'ultima parata segue tradizionalmente il rogo della maschera del Re Carnevale, bruciato da sempre sulla spiaggia antistante Piazza XXV Aprile. Questa è la conclusione di tutti gli eventi legati al Carnevale.

Alla seconda sfilata del Carnevale 2011 sono stati venduti circa  biglietti.

Alla prima sfilata del Carnevale 2013 si sono contate  presenze, di cui  paganti.

Nel 2014 sono stati circa  i paganti nel complesso delle tre sfilate.

Alla prima sfilata dell'edizione 2015 si sono contate oltre  presenze e  biglietti staccati. Complessivamente, nel corso delle tre sfilate sono stati staccati circa  biglietti, in numero inferiore rispetto all'anno precedente a causa del maltempo.

Alla prima sfilata del 2016 hanno partecipato circa  persone, con più di  biglietti venduti. Alla seconda sfilata i biglietti staccati sono , mentre salta la terza sfilata a causa del maltempo. Dopo vari rinvii a causa del maltempo, la terza sfilata – che si è potuta svolgere solo un mese dopo la data prevista – viene comunque fatta, ma vengono staccati solo  biglietti.

Nel 2017, per la prima sfilata vengono staccati  biglietti,  per la seconda e  per la terza, per un totale di  paganti.

Nel 2018 il Carnevale di Follonica si svolge per la prima volta su quattro sfilate. Alla prima vengono staccati circa  biglietti, per un totale complessivo di poco più di  biglietti sull'insieme delle sfilate, disturbate dal brutto tempo.

Nel 2019 resta la formula delle quattro sfilate. La prima domenica viene frenata dal meteo e solo  biglietti vengono staccati, mentre la seconda è premiata dal bel tempo e si registrano  spettatori paganti. Per la terza domenica sono stati staccati poco più di  ticket e  per l'ultima, per un totale complessivo di  paganti.

Nel 2020 viene confermata la tradizione ormai consolidata delle quattro sfilate. La terza vede la presenza di oltre  persone.

Dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Carnevale ritorna a Follonica solo nel 2023. Alla prima sfilata vengono staccati oltre  biglietti e più di  alla seconda.

I rioni 
Con l'aggiunta del rione Pratoranieri (assente da anni e in coppia con Zona Nuova nel 2013), dall'edizione del 2014 i rioni sono diventati otto, ognuno caratterizzato da un diverso binomio di colori.

Partecipazioni e trofei per rione 

Dati aggiornati all'edizione 2023 (compresa).

Rioni e associazioni non più partecipanti

Altri carri
Nel 1962 non partecipano i rioni della città, ma Follonica, Massa Marittima, Grosseto, Punta Ala e Castiglione della Pescaia.

Negli anni partecipano anche molti carri (in genere di dimensioni ridotte rispetto a quelle dei rioni) e sfilate fuori concorso. Si ricordano:
 Gruppo Ferrovieri (1951)
 Suma Sugherificio (1953)
 Lupetti Casar (1984)
 Carri Piccoli (1985)
 Le Drag Queen (2007), "riciclando" il carro del Capannino
 Gruppo Carnevalando (2016, 2017, 2018, 2019)

Carnevale estivo 
Dal 2012 si tiene un "Carnevale estivo" nel mese di luglio con minicarri e sfilate. Inoltre, sempre durante l'estate, il Carnevale follonichese si trasferisce a Castiglione della Pescaia con sfilate a terra e con i mascheroni più significativi che vengono smontati dai carri e portati nel comune vicino.

Nel 2015 viene introdotta una novità: sfilano anche i carri in una parata che si svolge nel quartiere Salciaina.

Nel 2016 si sono svolte due sfilate estive, la prima in Salciaina e la seconda nel centro della città (seguendo il percorso classico invernale), entrambe con i carri allegorici e le sfilate a terra.

Nel 2017 vengono realizzate due sfilate, la prima a luglio nel quartiere Salciaina e la seconda ad agosto nel quartiere Zona Nuova.

Nel 2018 ha luogo una sola sfilata nel mese di luglio nel quartiere Salciaina. Stessa formula nel 2019, per la quinta edizione ufficiale della manifestazione.

Nel 2020 e 2021, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non si svolgono le sfilate estive.

Le maschere e i carri del 2020 tornano nelle strade follonichesi nel luglio 2022 per una sfilata estiva "revival" nell'ormai consueto circuito di Salciaina.

Note

Voci correlate
 Carnevale di Acireale
 Carnevale di Cento
 Carnevale di Ivrea
 Carnevale di Putignano
 Carnevale di Venezia
 Carnevale di Viareggio
 Carnevale storico persicetano
 Carnevale di Fano

Collegamenti esterni 

Follonica
Follonica
Tradizioni popolari della Toscana
Tradizioni popolari della provincia di Grosseto